Roger Federer era o atual campeão, mas perdeu para Rafael Nadal nas quartas de final. Nadal conquistou o título, derrotando Juan Martín del Potro na final por 4–6, 6–3, 6–4.

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Novak Djokovic (Semifinais)
 Roger Federer (Quartas de final)
 Andy Murray (Quartas de final)
 David Ferrer (Segunda rodada)
 'Rafael Nadal (Campeão)
 Tomáš Berdych (Semifinais)
 Juan Martín del Potro (Final)
 Jo-Wilfried Tsonga (Quartas de final)
 Janko Tipsarević (Segunda rodada)
 Richard Gasquet (Quarta rodada)
 Nicolás Almagro (Terceira rodada)
 Marin Čilić (Terceira rodada)
 Gilles Simon (Quarta rodada)
 Juan Mónaco (Segunda rodada)
 John Isner (Segunda rodada)
 Kei Nishikori (Terceira rodada)

<li> Milos Raonic (Quarta rodada)
<li> Stanislas Wawrinka (Quarta rodada)
<li> Tommy Haas (Quarta rodada)
<li> Andreas Seppi (Terceira rodada)
<li> Philipp Kohlschreiber (Segunda rodada)
<li> Alexandr Dolgopolov (Segunda rodada)
<li> Sam Querrey (Quarta rodada)
<li> Jerzy Janowicz (Terceira rodada)
<li> Jérémy Chardy (Segunda rodada)
<li> Martin Kližan (Segunda rodada)
<li> Florian Mayer (Terceira rodada)
<li> Julien Benneteau (Segunda rodada)
<li> Fernando Verdasco (Segunda rodada)
<li> Mikhail Youzhny (Segunda rodada)
<li> Grigor Dimitrov ''(Terceira rodada)
<li> Mardy Fish ''(Terceira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 3

Seção 7

Qualificatório

Cabeças de chave

 Ernests Gulbis (Qualificado)
 Michael Russell (Qualificador)
 Daniel Brands (Qualificado)
 Dmitry Tursunov (Qualificado)
 Édouard Roger-Vasselin (Primeira rodada)
 Ričardas Berankis (Qualificador)
 Tobias Kamke (Primeira rodada)
 Guillaume Rufin (Qualificador, desistiu devido a uma lombalgia)
 João Sousa (Primeira rodada)
 Jan Hájek (Primeira rodada)
 Jesse Levine (Qualificador)
 Rajeev Ram ''(Primeira rodada)

<li> Guido Pella (Qualificado)
<li> Steve Darcis (Primeira rodada)
<li> Flavio Cipolla (Primeira rodada)
<li> Sergiy Stakhovsky (Qualificado)
<li> Matthias Bachinger (Primeira rodada)
<li> Adrian Ungur (Primeira rodada)
<li> Matthew Ebden (Qualificado)
<li> Andreas Haider-Maurer (Primeira rodada)
<li> Ruben Bemelmans (Primeira rodad)
<li> Philipp Petzschner (Qualificado)
<li> Matteo Viola (Qualificador)
<li> Vasek Pospisil (Qualificado)

Qualificados

 Ernests Gulbis
 Bobby Reynolds
 Daniel Brands
 Dmitry Tursunov
 Mischa Zverev
 '''Vasek Pospisil

<ol start=7>
 '''Matthew Ebden
 '''Philipp Petzschner
 '''Daniel Muñoz de la Nava
 '''Guido Pella
 '''Ivo Karlović
 '''Wayne Odesnik

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Sétimo qualificador

Oitavo qualificador

Nono qualificador

Décimo qualificador

Décimo-primeiro qualificador

Décimo-segundo qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S